Copa Claro 2012 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 18 по 26 февраля.

Первым сеянным в одиночном турнире являлся испанец Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает свой 2й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 13й за карьеру.
 Николас Альмагро выходит в свой 2й одиночный финал на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 16й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Фернандо Вердаско выигрывает свой первый в году и 2й за карьеру парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Давид Марреро выигрывает свой первый в году и 3й за карьеру парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Copa Claro
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2012 года
2012